Крутихинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Крутихинское сельское поселение — входит в Далматовский район Курганской области
 Крутихинское сельское поселение — входит в Кыштовский район Новосибирской области